Auer steht für:
 Auer (Familienname) – dort auch zu Namensträgern
 Auer (preußisches Adelsgeschlecht)
 Auer Packaging, deutscher Hersteller von Kunststoffboxen, Amerang
 Auer Verlag, Donauwörth, Dortmund, Leipzig
 Auergesellschaft, Hersteller von Atemschutzgeräten
 Auerochse oder Ur, ausgestorbenes Wildrind
 Auer-Welsbach-Park, Parkanlage im 15. Wiener Gemeindebezirk Rudolfsheim-Fünfhaus
 Carl-Auer-Verlag, Carl-Auer-Systeme Verlags-GmbH in Heidelberg
 Christian Auer Karosseriefabrik in Stuttgart-Cannstatt

Gewässer:
 Auer (Winkelbach), Zufluss der Lauter bzw. des Winkelbachs, eines Zuflusses des Rheins, Hessen
 Auer Brünnerl, Quellteich bei Riedenburg in den Main-Donau-Kanal, Landkreis Kelheim, Bayern
 Auer Laine, Gewässer bei Eschenlohe, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Auer Mühlbach, Stadtbach im Süden von München, Bayern
 Auerbächlein (Strogen), Nebenfluss des Strogen bei Wartenberg, bei Vorder- und Hinterauerbach, Landkreis Erding, Bayern

Orte und Ortsteile:
 Auer (Gemeinde Weißenstein), Ortsteil von Weißenstein, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Auer (Gemeinde Gosau), Ortsteil von Gosau, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Auer (Gemeinde Matrei in Osttirol), Ort bei Matrei in Osttirol
 Auer (Moritzburg), Ortsteil der Gemeinde Moritzburg, Sachsen
 Auer (Südtirol), Marktgemeinde im Südtiroler Unterland, Südtirol
 Auer (Volders), Bauernhof bei Volders, Tirol

Burgen:
 Burg Auer in Dorf Tirol, Südtirol

Siehe auch:
 Auergraben
 Auerhuhn
 Auerberg (Begriffsklärung)
 Auer von Herrenkirchen
 Auer von Welsbach
 Auern